Kiddee Koaster (eerder Der Rollschuhcoaster en Romp Bomp A Stomp) is een Stalen achtbaan in Six Flags Fiesta Texas, gelegen in San Antonio, Texas. De achtbaan is in 1992 gebouwd en kan 670 mensen per uur verwerken. Het is een achtbaan van het model Junior Coaster (85m) van de Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma.

Six Flags Fiesta Texas
Achtbaan in de Verenigde Staten
Junior Coaster